Horvátország
Pusti falu Svetvinčenat községben, Isztria megyében
Pusti Otočić, más néven Madona lakatlan sziget, a Brioni-szigetek része Pólától északnyugatra

 Szlovénia
Pusti Gradec falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Pusti Hrib falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Pusti Javor falu Ivačna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban